Der Begriff Achsformel wird verwendet für die Beschreibung der Anordnung von Achsen und Rädern bei:
 Schienenfahrzeugen, siehe Bauartbezeichnung von Triebfahrzeugen
 Straßenfahrzeugen, siehe Radformel